Станісла́в Семе́нович Корні́й (  —  ) — прапорщик Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив навчання на курсах Навчального центру Внутрішніх військ, до травня 2008-го працював у Криворізькій виправній колонії № 80.

Від 2009 по 2012 рік — інспектор служби охорони мережі готелів «Маріотті», Варшава, 2012-го — інспектор служби безпеки «Легіон КР», Кривий Ріг.

Член партії УДАР, активний учасник Революції Гідності. 29 квітня 2014-го мобілізований як доброволець — мобілізовували кілька разів, але не брали через вік, взяли за третім разом.

Командир 1-го відділення 1-го взводу, 20-й батальйон територіальної оборони «Дніпропетровськ». 12 червня госпіталізований на 24 дні через загострення важких хронічних захворювань. Проте вже 1 серпня брав участь у визволенні міста Красногорівка.

Восени 2014-го комісований за станом здоров'я; помер від хвороби, отриманої в зоні АТО, в Києві, вже після повернення з фронту.

Без Станіслава лишились дружина Людмила, діти та внуки.

Вшанування 
 у березні 2017 року на фасаді будинку, у якому проживав Станіслав Корній, встановили меморіальну дошку його честі.

Посилання 
 Звільнення Красногорівки 
 На бульварі Вечірньому у Кривому Розі встановили меморіальну дошку 
 Він був справжній Герой

Уродженці Кривого Рогу
Учасники Євромайдану
Поховані у Кривому Розі